Сівре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Сівре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер